

Населені пункти та їхні частини

 Філіпувка — село в гміні Борове Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Філіпувка — село в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Філіпувка — частина села Дзежґувек у гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Філіпувка — частина села Слопніце в гміні Слопніце Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Філіпувка — частина села Гарбутовиці в гміні Сулковіце Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Філіпувка — частина села Збиднюв у гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Філіпувка — частина села Бабиця в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Філіпувка — частина села Ґольцова в гміні Домарадз Березівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки